Bánky Róbert (1894–1981) színművész, színigazgató 
 Bánky Róbert (1930–1991) színművész, bábszínész